Сезон ДТМ 1992 года состоял из двенадцати этапов. Первая гонка состоялась 5 апреля, заключительная — 11 октября.

Изменения в новом сезоне 
После проигрыша сезона 1991 г. Мерседес собрал все силы для новой попытки, тогда как Ауди, представившая машину с искривленными валами, наоборот провалилась, не понадобились даже протесты соперников, хотя они поступали из лагеря Мерседес и БМВ весь сезон. В Ингольштадте решили выставить старую модель, но она уже не могла состязаться с новыми Мерседесами, ряды которых сумели разбавить лишь гонщики БМВ, а Ауди, после того как не была допущена на старт в Норисринге, покинула ДТМ. В итоге, Клаус Людвиг завоевал свой первый титул за Мерседес, и стал первым двукратным чемпионом серии. Следующие две строчки в общем зачете заняли также гонщики Мерседес. Поражение Ауди и БМВ на трассе и их несогласие с вступающими со следующего года правилами Класса 1 привело к их уходу из чемпионата.

Ряды Мерседеса в новом сезоне пополнил также чемпион Ф1 1982 г. Кеке Росберг, который одержал победу уже во второй гонке 3го этапа. Кроме того свои первые победы одержали Йорг ван Оммен и Бернд Шнайдер. На первой гонке 5го этапа в Хоккенхайме победу одержала Элен Лор — до победы Даники Патрик на гонке IRL в 2008 г. высшее достижение женщин в кольцевых автогонках. На первой гонке второго этапа в Нюрбургринге гонщики Мерседеса кроме Бриджстоун использовали также шины Мишлен и Пирелли — Бриджстоун не смог предоставить дождевых покрышек. В первой гонке этапа Брно сразу 4 гонщика — Людвиг, Шнайдер, Винкельхок, Хан — сошли на 2 м и 3 м кругах, поскользнувшись на масле разлитом в послетстартовых столкновениях. На старте первой гонке предпоследнего этапа в тяжелую аварию попали Крейцпойнтер, Винтер и Франц Энгстлер, Крейцпойнтер выбыл с ушибами и сотрясением мозга.

Календарь и победители

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Полная статистика сезона на touringcarracing.net

Сезоны DTM